Velika nagrada Belgije 1962 je bila tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1962. Odvijala se je 17. junija 1962.

Dirka 

|-
! 1
| 16
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 32
| 2:07:32,3
| 13
| 9
|-
! 2
| 1
|  Graham Hill
| BRM
| 32
| + 44,1 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 9
|  Phil Hill
| Ferrari
| 32
| + 2:06,5
| 4
| 4
|-
! 4
| 12
|  Ricardo Rodriguez
| Ferrari
| 32
| + 2:06,6
| 7
| 3
|-
! 5
| 5
|  John Surtees
| Lola-Climax
| 31
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 15
|  Jack Brabham
| Lotus-Climax
| 30
| +2 kroga
| 15
| 1
|-
! 7
| 7
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 30
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 8
| 18
|  Maurice Trintignant
| Lotus-Climax
| 30
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 9
| 19
|  Lucien Bianchi
| Lotus-Climax
| 29
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! 10
| 22
|  Jo Siffert
| Lotus-Climax
| 29
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 11
| 4
|  John Campbell-Jones
| Lotus-Climax
| 16
| +16 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 17
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 25
| Trčenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 10
|  Willy Mairesse
| Ferrari
| 25
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 2
|  Richie Ginther
| BRM
| 22
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 26
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 22
| Menjalnik
| 10
|  
|-
! Ods
| 25
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 19
| Obesa
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Masten Gregory
| Lotus-BRM
| 13
|  
| 8
|  
|-
! Ods
| 20
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 8
| Vzmetenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 3
| Vžig
| 14
|  
|-
! DNS
| 23
|  Dan Gurney
| Lotus-BRM
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 3
|  Tony Marsh
| BRM
| 
| Nepripravljen dirkalnik
| 
| 
|-
! WD
| 4
|  Jack Lewis
| BRM
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 4
|  Gerry Ashmore
| BRM
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 6
|  Roy Salvadori
| Lola-Climax
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 8
|  Heinz Schiller
| Porsche
| 
| 
| 
| 
|-
! WD
| 24
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 
| 
| 
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1962
1962